Развитие — это тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому. Развитие есть необратимое, направленное и закономерное изменение материальных и идеальных объектов, в результате чего возникает их новое качественное и (или) количественное состояние, основанное на возникновении, трансформации или исчезновении элементов и связей объектов.

Общая характеристика

Виды 
Развитие — это изменение материи и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип объяснения истории природы, общества и познания. Если необходимо подчеркнуть скорость и характер изменений, то говорят об
 эволюции (от  «развёртывание») — относительно постепенных большей частью количественных изменениях;
 революции (от  «поворот, переворот, превращение») — относительно быстрых в основном качественных и кардинальных изменениях.

Под развитием обычно понимают:

 увеличение сложности системы;
 улучшение приспособленности к внешним условиям (например, развитие организма);
 увеличение масштабов явления (например, развитие вредной привычки, стихийного бедствия);
 качественное улучшение экономической структуры;
 социальный прогресс.
В теории Ф.Гегеля принцип развития универсален, источником развития выступает возникновение, борьба и преодоление противоположностей.
В марксистской концепции (В.Ленин) развитие понимается как универсальное свойство материи, всеобщий принцип, движение как бы повторяющее уже пройденные ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе (отрицание отрицания), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; — развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное;-перерывы постепенности, превращение количества в качество; внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием; столкновение различных сил и тенденций, взаимосвязь и теснейшая неразрывная связь всех сторон каждого явления (причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый мировой процесс движения, — таковы некоторые черты диалектики как более содержательного (чем обычное) учения о развитии (ППС, Т.26, с.55).

Варианты 
 появление новых элементов и их структурных связей
 появление новых объектов, дифференциация.

Характеристики 
 Качественное изменение. Переход от одного состояния к другому (наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактно-логическое), интенсивное развитие (эпигенез).
 Количественное изменение — экстенсивное развитие как проявление и увеличение уже имевшегося.
 Необратимость развития. Развитие предполагает стабильность (постоянство, стабильность регулярных явлений, сохранение индивидуальных различий).
 Направленность развития. Развитие в направлении усовершенствования, усложнения, повышения уровня самоорганизации:прогресс, а развитие в направлении упадка, деградации и распада: регресс.
 Время, развитие протекает во времени, только время определяет направленность развития. Однако развитие объекта не является функцией времени и служит результатом жизнедеятельности самого объекта.
 Экзогенное развитие- имитация, неподлинное развитие, определяемое только извне, окружающим миром.
 Эндогенное развитие — настоящее развитие, источник которого находится внутри развивающегося.
 Специфичность объекта развития как целостного образования (психика и сознание или человек в системе его социальных отношений, природа, общество, Вселенная и т. д.).

Закономерности 
 Неравномерность и гетерохронность:
 Неравномерность — различные психические функции, свойства и образования развиваются неравномерно.
 Гетерохронность — асинхронность фаз развития отдельных органов и функций.
 Неустойчивость развития: Развитие всегда проходит через неустойчивые периоды (выражается в кризисах развития)
 Сензитивность развития: Сензитивный период развития — период повышенной восприимчивости психических функций к внешним воздействиям
 Кумулятивность: Результат развития предшествующей стадии включается в последующую.
 Дивергентность-конвергентность
 Дивергенция — повышение разнообразия в процессе психического развития
 Конвергенция — его свёртывание, усиление избирательности.

Составляющие развития человека 
Развитие человека можно условно разделить на три составных части:
 Материальное (физическое) развитие:
 телесной составляющей (сила, выносливость, гибкость);
 технической составляющей (аграрная, промышленная, информационная);
 финансовой составляющей (личная, корпоративная, публичная).
 Духовное (психическое) развитие (самосознание: самооценка, самопознание, саморазвитие) культуры мышления:
 бытовой;
 этичной и моральной;
 интеллектуальной и научной культур (естественная, гуманитарная, техническая);
 интуиции и культуры искусства (выразительное, зрелищное, изобразительное).
 Социальное развитие (социальный статус).

История понятия 
Современному понятию развития предшествуют:
 платоническое понятие развития как развёртывания, посредством которого все возможности, с самого начала заложенные в зародыше, постепенно проявляются, приходят из имплицитного существования к эксплицитному;
 механистическое понятие развития как совершенствования, количественного увеличения.
Идея развития в своем первоначальном виде была сформулирована уже в античной философии Гераклитом, который полагал, что все существует и в то же время не существует, так как все течёт, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения.
В XVIII веке И. Кант называл идею развития «рискованным приключением разума», так как многие области невозможно было представить как развивающиеся: небесный мир, органическая природа. Сам И. Кант применил идею развития для объяснения возникновения Солнечной системы, Ж.Л. Бюффон в связи с историей Земли, Ж.Б. Ламарк для объяснения эволюции живых существ, И.Г. Гердер для объяснения истории культуры, Ч. Дарвин положил принцип развития в основу своей концепции эволюции живых существ, включая человека.

Историческое развитие 
Историческое развитие является одной из основных проблем философии и методологии истории. Понятие исторического развития следует отличать как от телеологической идеи прогресса, так и от естественнонаучного понятия эволюции.

См. также 
 Эволюция
 Психология развития
 Периодичность
 Физическое развитие
 Онтогенез
 Биология развития

Примечания

Литература 
 Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. — 2-е изд. — М. : УРСС, 2007. — ISBN 978-5-484-00957-2.
 Новиков А. М. Основания педагогики. — М. : ЭГВЕС, 2010. — 208 c.
 Тылец Н. Н. Эффект резонанса в психическом развитии школьников: теория и эксперимент. — СПб. : Наука, 2010. — 200 с.

Философские термины
Социология
Экономические термины
Философия истории